Manilius ist der Name folgender Personen:

 Manius Manilius, römischer Politiker, Feldherr und Jurist
 Marcus Manilius, römischer Dichter und Astrologe
 Gaius Manilius, römischer Tribun

 Tiberius Manilius Fuscus, römischer Konsul

Manilius  steht für:
 Manilius (Mondkrater), einen Mondkrater